Häkkänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Häkkänen (né en 1985), homme politique finlandais
 (née en 1971), psychologue finlandaise et narcissisme et psychopathie 
 (né en 1936), diplomate finlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois